Louise Theresia Maria Clothilde (Turijn, 2 maart 1843 – Moncalieri, 25 juni 1911), prinses van Savoye, was de dochter van Victor Emanuel II van Sardinië, de latere koning van Italië, en zijn eerste vrouw Adelheid van Oostenrijk.

Op 30 januari 1859 huwde zij te Turijn met Napoleon Jérôme Bonaparte (1822-1891), prins Napoleon. Het paar kreeg drie kinderen:
Napoleon Victor (1862-1926)
Napoleon Lodewijk (1864-1932)
Maria Laetitia Eugénie (1866-1926)

Voorouders 

Huis Savoye
Huis Bonaparte
Savoye, M